Евгений Викторович Камышев (1 января 1924 — 21 августа 2014) — старший сержант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Биография 
Родился 1 января 1924 года в Гжатске (ныне — город Гагарин Смоленской области). Окончил неполную среднюю школу. В 1942 году Камышев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К августу 1944 года гвардии сержант Евгений Камышев был старшиной стрелковой роты 174-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. 7-8 августа 1944 года он, несмотря на массированный вражеский огонь, доставлял боеприпасы на передовую, лично участвовал в бою, уничтожив несколько немецких солдат. 12 августа 1944 года был награждён орденом Славы 3-й степени.

30 января 1945 года Камышев, бывший к тому времени автоматчиком в том же полку, два раза ходил вместе с разведгруппой в разведку, где вместе с товарищами взял в плен 3 вражеских солдат. 10 февраля 1945 года был награждён вторым орденом Славы 3-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1991 года этот орден в порядке перенаграждения был ему заменён на орден Славы 1-й степени.

К марту 1945 года Камышев был помощником командира стрелкового взвода того же полка. В бою под германским городом Бонодорф он в составе разведгруппы взял в плен 2 немецких солдат, а затем отрезал пути отхода немецкому подразделению, захватив в плен ещё 11 солдат и офицеров. 31 марта 1945 года Камышев был награждён орденом Славы 2-й степени.

В 1946 году Камышев был демобилизован. Вернулся в Гжатск, где проживал до конца жизни. Находился на партийных и профсоюзных должностях, возглавлял Гагаринский районный совет ветеранов.

Почётный гражданин Смоленской области, Почётный гражданин Гагарина. Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени и рядом медалей.

Его именем названа Средняя общеобразовательная школа № 2 в городе Гагарин.

Скончался 21 августа 2014 года, похоронен на Вознесенском кладбище Гагарина.

Примечания

Литература 
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней. Биограф.словарь. — М.: Воениздат, 2000.
 Энциклопедия Смоленска. — Том 1: Персоналии.

Ссылки 
 
 90-летие Камышева Евгения Викторовича на сайте Город Гагарин Смоленской области (22.01.2014)
 ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА КАМЫШЕВА на сайте «ГАГАРИН» — Официальный сайт города Гагарин Смоленской области
 КАМЫШЕВ Евгений Викторович (раздел «Гжатчане — Герои Великой Отечественной Войны») на сайте Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гагаринская межпоселенческая централизованная библиотечная система» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
 Скончался Почётный гражданин Смоленской области на сайте Газета «Смоленская газета» (26.08.2014)
 Камышев Евгений Викторович — Полный кавалер ордена Славы на сайте Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России)

Почётные граждане Гагарина
Почётные граждане Смоленской области
Похороненные в Гагарине
Полные кавалеры ордена Славы